50 m stylem klasycznym kobiet – jedna z konkurencji, która odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Pływaniu 2017. Eliminacje i półfinały miały miejsce 29 lipca, a finał 30 lipca.

Złoty medal zdobyła Amerykanka Lilly King, która czasem 29,40 o 0,08 s poprawiła rekord świata. Srebro wywalczyła Rosjanka Julija Jefimowa (29,57), a brąz rodaczka King, Katie Meili (29,99).

Rekordy 
Przed zawodami rekordy świata i mistrzostw wyglądały następująco:

W trakcie zawodów ustanowiono następujące rekordy:

Liderki światowego rankingu 
W tabeli umieszczono zawodniczki z najlepszymi rezultatami uzyskanymi w 2017 r. do dnia rozpoczęcia mistrzostw świata.

Wyniki

Eliminacje 
Eliminacje rozpoczęły się 29 lipca o 10:07.

Półfinały 
Półfinały rozpoczęły się 29 lipca o 17:56.

Półfinał 1

Półfinał 2

Finał 
Finał odbył się 30 lipca o 17:32.

Przypisy 

K